Convenció sobre Armes Biològiques (del seu nom en anglès Biological Weapons Convention), tractat internacional de desarmament que prohibeix les armes biològiques
 Centre Mundial Bahá'í (del seu nom en anglès Bahá'í World Centre), centre administratiu i espiritual de la Fe bahà'í a Haifa (Israel)
 Copa del Món de Beisbol (del seu nom en anglès Baseball World Cup), torneig internacional de beisbol
 Babcock & Wilcox Company, empresa multinacional del sector de l'energia elèctrica dels Estats Units
 bwc també és el codi ISO 639-3 del bwile, llengua parlada a Zàmbia i al Congo